Komarowski (russisch ) ist der Name zwei Ortschaften in Russland:
 Komarowski (Orenburg), einer geschlossenen Siedlung städtischen Typs (SATO) in der Oblast Orenburg
 Komarowski (Krasnojarsk), einer Siedlung in der Region Krasnojarsk

Komarowski ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Nikolajewitsch Komarowski (1906–1973), Armeegeneral
 Anatoli Sergejewitsch Komarowski (1909–1955), russischer Musiker
 Andrei Komarowski (* 1985), russischer Basketballspieler
 Dmitri Komarowski (* 1986), weißrussischer Fußballspieler
 Jewgraf Fedotowitsch Komarowski (1769–1843), General und Schriftsteller
 Paul Jewgraf Komarowski (1869–1907), russischer Graf und Gardeoffizier
 Wassili Alexejewitsch Komarowski (1881–1914), Dichter